Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden
 Polyethyleenoxide, een polymeer